Osoby o nazwisku Satō:
 Aiko Satō – japońska judoczka
 Akira Satō – japoński skoczek narciarski
 Eisaku Satō – japoński polityk, premier Japonii
 Eriko Satō – japońska aktorka i modelka
 Haruka Satō – japońska zapaśniczka
 Hideo Satō – japoński dyplomata i urzędnik
 Hiroaki Satō – japoński piłkarz
 Hiroji Satō – japoński tenisista stołowy
 Hiroshi Satō – japoński curler
 Hisato Satō – japoński piłkarz
 Hisayoshi Satō – japoński pływak, olimpijczyk
 Jirō Satō – japoński tenisista
 Katsuaki Satō – japoński karateka
 Kimiya Satō – japoński kierowca wyścigowy
 Kōji Satō – japoński polityk
 Mitsuru Satō – japoński zapaśnik
 Masaru Satō – japoński kompozytor muzyki filmowej i poważnej
 Masayuki Satō – japoński skoczek narciarski
 Mika Satō – japońska pianistka
 Naoko Satō – japońska tenisistka
 Naoto Satō – japoński astronom amator
 Nobuyuki Satō – japoński judoka
 Nobuyuki Satō – japoński lekkoatleta
 Satomi Satō – japońska seiyū i piosenkarka j-popowa
 Shigekazu Satō – japoński urzędnik i dyplomata
 Susumu Satō – japoński chirurg
 Takeru Satō – japoński aktor
 Takuma Satō – japoński kierowca wyścigowy
 Tetsuo Satō – japoński siatkarz, olimpijczyk
 Yoshihiro Satō – japoński kick-boxer
 Yukiya Satō – japoński skoczek narciarski